Уильямспорт () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — городок в Индиане.
  — городок в Мэриленде.
  — деревня в Огайо.
  — город в Пенсильвании.

См. также 
 Уильямс
 Уильямстаун
 Уильямстон
 Уильямсвилл
 Уильямсберг